O 59/80 R 63 XDR é o maior pneu do mundo. Produzido pela Michelin para caminhões de minério, como o BelAZ 75710, maior caminhão do mundo.

Especificações
Diâmetro
4,03m
Largura
1,48m
Composição
890kg de aço, 3.850kg de borracha
Valor unitário
US$42.500

Ligações externas

 
 

59/80 R 63 XDR
59/80 R 63 XDR